|-
| 186801 - || || 15 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 186802 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186803 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186804 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186805 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186806 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186807 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186808 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186809 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186810 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186811 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186812 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186813 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186814 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 186815 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186816 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186817 - || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186818 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186819 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186820 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186821 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186822 - || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186823 - || || 31 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186824 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186825 - || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 186826 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186827 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186828 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186829 - || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186830 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186831 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186832 - || || 17 de març de 2004 || Valmeca || Valmeca
|-
| 186833 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186834 - || || 19 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186835 - || || 27 de març de 2004 || Saint-Sulpice || Saint-Sulpice
|-
| 186836 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186837 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186838 - || || 24 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186839 - || || 27 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186840 - || || 20 de març de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186841 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186842 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186843 - || 2004 GV || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186844 - || || 11 d'abril de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 186845 - || || 12 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186846 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186847 - || || 11 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186848 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186849 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186850 - || || 13 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186851 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186852 - || || 15 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186853 - || || 12 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186854 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186855 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186856 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186857 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186858 - || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186859 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186860 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186861 - || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186862 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186863 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186864 - || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186865 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186866 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186867 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186868 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186869 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186870 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186871 - || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186872 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186873 - || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186874 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186875 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186876 - || || 29 d'abril de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186877 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186878 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186879 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186880 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186881 - || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186882 - || || 10 de maig de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186883 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186884 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186885 - || || 15 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186886 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186887 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186888 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186889 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186890 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186891 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186892 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186893 - || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186894 - || || 16 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186895 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186896 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186897 - || || 16 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186898 - || || 23 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186899 - || || 30 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 186900 - || || 5 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
|}

6